GA (motorfiets); een historisch merk van motorfietsen.
Georgia (staat); een staat in de Verenigde Staten

Giga-annum; een tijdseenheid in de geologie en paleontologie
Ga (taal); een taal uit Ghana van de Ga's
Ga (volk); een volk uit Ghana
Gallium; een scheikundig element met symbool Ga en atoomnummer 31

Zie ook 
Ga East; district in de Ghanese regio Greater Accra
Ga Eest; district in de Ghanese regio Greater Accra